Nela – imię żeńskie, powstałe jako usamodzielnione zdrobnienie imion Helena, Kornelia lub Eleonora.

Nela imieniny obchodzi 18 sierpnia.

Znane osoby noszące imię 
 Nelly Furtado – piosenkarka kanadyjska
 Nel Rawlison – fikcyjna bohaterka powieści W pustyni i w puszczy
 Nelli Rokita – żona polityka Jana Rokity
 Nelly Sachs – niemiecka poetka
 Nela mała reporterka - autorka dziecięcych książek.

Imiona żeńskie